Kapfenberger SV, eller Kapfenberger Sportvereinigung Superfund som klubbens officiella namn lyder, är en österrikisk fotbollsklubb från staden Kapfenberg.

Historia 
Kapfenberger SV grundades år 1919 som Kapfenberger SC, men döptes om år 1947.

Klubben blev mästare i Erste Liga, andra högsta serien i landet, säsongen 2007–2008 och steg därmed till Bundesliga.

Placering tidigare säsonger

Referenser

Externa länkar
Klubbens webbplats
Kapfenberger SV på Soccerway webbplats
Kapfenberger SV på UEFA:s webbplats

Kapfenberger SV
Sportklubbar bildade 1919